Daniel Gomez può riferirsi a:
 Daniel Gomez – calciatore francese
 Daniel Gómez Tanamachi – schermidore messicano
 Daniel Gómez Alcón (noto come Dani Gómez) – calciatore spagnolo